Утайреатеа:
 Утайреатеа I — король Камбоджи (1627—1642).
 Утайреатеа II — король Камбоджи (1695—1696).
 Утайреатеа III — король Камбоджи (1758—1775).